Bludov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bludov (okres Kutná Hora)
 Bludov (okres Šumperk)